Jan van Foreest (1324-1349)
Jan van Foreest (1498-1557)
Jan van Foreest (1367-1413)
Jan van Foreest (1540-1580)
Jan van Foreest (1586-1651)
Jan van Foreest (1451-1501)